Az Allsvenskan 1969-es szezonja volt a bajnokság negyvenötödik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved